Torshälla kan syfta på:

 Torshälla socken – en socken i Södermanland
 Torshälla landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Torshälla stad – en stad och kommun i Södermanlands län i Sverige från 1317–1970
 Torshälla församling – en församling i Rekarne kontrakt i Strängnäs stift 1970–
 Torshälla stadsförsamling – en tidigare församling i Rekarne kontrakt i Strängnäs stift –1970, namnändrad till Torshälla församling
 Torshälla landsförsamling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1970, namnändrad till Hällby församling
 Torshälla kyrka – en kyrkobyggnad i Torshälla i Eskilstuna kommun
 Torshälla – en tätort i Eskilstuna kommun i Södermanlands län
 Torshälla distrikt – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län
 Torshälla huvud – ett bostadsområde på en udde vid sjön Mälaren